Виктор Шишлянников:
 Шишлянников, Виктор Иванович — Герой Советского Союза.
 Шишлянников, Виктор Михайлович — российский учёный, специалист в области ветеринарной медицины сельскохозяйственных животных.